Thalassoma — рід окунеподібних риб родини губаневих (Labridae).

Класифікація 
Рід включає такі види:
 Thalassoma amblycephalum —(Bleeker, 1856)
 Thalassoma ascensionis — (Quoy & Gaimard, 1834)
 Thalassoma ballieui —(Vaillant & Sauvage, 1875)
 Thalassoma bifasciatum — (Bloch, 1791)
 Thalassoma cupido —(Temminck & Schlegel, 1845)
 Thalassoma duperrey —(Quoy & Gaimard, 1824)
 Thalassoma genivittatum —(Valenciennes, 1839)
 Thalassoma grammaticum —Gilbert, 1890
 Thalassoma hardwicke —(Bennett, 1830)
 Thalassoma hebraicum —(Lacépède, 1801)
 Thalassoma heiseri Randall & Edwards, 1984
 Thalassoma jansenii —(Bleeker, 1856)
 Thalassoma loxumRandall & Mee, 1994
 Thalassoma lucasanum —(Gill, 1862)
 Thalassoma lunare —(Linnaeus, 1758)
 Thalassoma lutescens — (Lay & Bennett, 1839)
 Thalassoma newtoni —(Osório, 1891)
 Thalassoma noronhanum —(Boulenger, 1890)
 Thalassoma pavo —(Linnaeus, 1758)
 Thalassoma purpureum —(Forsskål, 1775)
 Thalassoma quinquevittatum —(Lay & Bennett, 1839)
 Thalassoma robertsoni Allen, 1995
 Thalassoma rueppellii —(Klunzinger, 1871)
 Thalassoma sanctaehelenae —(Valenciennes, 1839)
 Thalassoma septemfasciata — Scott, 1959
 Thalassoma trilobatum —(Lacépède, 1801)
 Thalassoma virens —Gilbert, 1890

Посилання 
 

Губаневі
Роди риб